Zhemgang peut désigner :
 Zhemgang, un district du Bhoutan
 Zhemgang, une ville du Bhoutan

Homonymie